Ctrl — дебютный студийный альбом американской соул-певицы SZA, вышедший 9 июня 2017 года на лейблах Top Dawg Entertainment и RCA Records. Диск и его синглы были номинированы на 5 премий Грэмми.

Делюкс-издание, включающее семь новых песен, было выпущено 9 июня 2022 года, ровно через пять лет после оригинального релиза.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий:
The Observer, Pitchfork, The New Zealand Herald, The New York Times ,Vibe, Los Angeles Times, Exclaim!, Paste, NME.

Награды и номинации 
SZA получила пять номинаций на премию Грэмми-2018, включая Best New Artist, За лучший альбом в жанре современной городской музыки за Ctrl, Best R&B Performance за «The Weekend», Best R&B Song «Supermodel» и Best Rap/Sung Performance за «Love Galore».

Итоговые списки 
Ctrl был включён в итоговые списки лучших альбомов 2017 года многочисленными изданиями. Лучшим диском года его назвали Exclaim!, New York Daily News, Noisey, Time и Vice.
The New York Times, NPR, Pitchfork, Dazed, Billboard, The Skinny и Uproxx все поместили этот альбом на второе место в своих списках лучших дисков 2017 года, а такие издания как Complex, Entertainment Weekly, The Irish Times, Mashable, NOW и Rap-Up поместили его на позицию № 3. Четвёртое место ему отвели Crack Magazine и Fuse magazines. Пятое место дали ему A.V. Club, The Independent, Stereogum и USA Today.

Список композиций 
По данным заметок на альбоме

Замечания
  дополнительный продюсер

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты десятилетия 
{| class="wikitable sortable plainrowheaders" 
|-
! scope="col"| Чарт (2010—2019)
! scope="col"| Позиция
|-
| US Billboard 200
|style="text-align:center"| 111

Сертификации

Примечания 

Альбомы США
Соул-альбомы
Альбомы RCA Records
Альбомы, спродюсированные Фарреллом Уильямсом
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом
Альбомы SZA